Бюрглен:

 Бюрглен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау.
 Бюрглен — коммуна в Швейцарии, в кантоне Ури.